Недоступов Эдуард Владимирович (род. 17 июля 1983 года, Москва) – российский ученый и специалист в сфере разработки программного обеспечения. Работал преподавателем в ВУЗе “МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского”, работал и вел научную деятельность в сфере количественной экологии при Вычислительном центре им. А.А. Дородницына Российской академии наук, а также в коммерческих организациях, таких как Nanosoft, Альфа-банк, Яндекс.

Биография 
Выпускник 2005 г. кафедры «Прикладная математика» МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского, где помимо выдающегося преподавательского состава занятия вели преподаватели ведущих университетов, таких как: МГУ, МФТИ, кандидаты наук, сотрудники РАН; параллельно училось много увлеченных наукой и технологиями студентов. Тогда Эдуард Владимирович впервые попробовал себя в научной деятельности, которая впоследствии увлекла его и привела к публикациям и выступлениям на национальных и международных научных конференциях, а также в течение четырех лет Эдуард Владимирович преподавал «Высшую математику» у студентов родного альма-матер МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского.

В рамках научной деятельности им был предложен подход, в основе которого лежала индивидуально-ориентированная компьютерная модель. Для доказательства возможности использования данного аппарата, в качестве моделируемого объекта была выбрана популяция леммингов западного Таймыра, так как имелся большой набор данных, полученных на протяжении многолетних наблюдений за данной популяцией, что делало возможным сравнивать результаты, полученные путем запусков расчетов в математической модели, с данными, встречающимися в природе. Эксперимент оказался успешным: расчетные и эталонные-природные данные совпали, удалось воспроизвести свойственные колебания численности.

Участвовал в Грантах РФФИ (04-01-00309, 07-01-00473) под руководством видного учёного-математика, д.ф.м.н. Саранча Дмитрия Александровича.

Кроме научной деятельности Эдуард Владимирович принимал участие в разработке национальной универсальной системы автоматизированного проектирования nanoCAD, участвовал в создании автоматизированной банковской системы в Альфа-банке, с 2019 года занимался проектированием и разработкой высоконагруженных сервисов, результатами работы которых пользуются миллионы человек по всему миру, в компании Яндекс.

Конференции 
Результаты научной деятельности в области компьютерного моделирования и разработки индивидуально-ориентированной модели озвучивались на национальных и международных конференциях, таких как: Международная конференция "МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ", Всероссийская научная конференция "Математическое моделирование развивающейся экономики и экологии", "Международная конференции по проблемам управления", Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Международная научная конференция "Методология современной науки. Моделирование сложных систем", посвященная 75-летию профессора Рэма Георгиевича Баранцева, Международная междисциплинарная научная конференция «Синергетика в естественных науках»

Библиография 
Было опубликовано более 20 работ и книга под авторством Эдуарда Владимировича, в том числе в соавторстве с ведущими учеными в сфере математического моделирования:

 Недоступов Э.В., Саранча Д.А. Использование индивидуально – ориентированной модели при анализе динамики численности популяции леммингов. / Материалы международной междисциплинарной научной конференции «Синергетика в естественных науках». Тверской государственный университет, 2008 г. сc. 154 – 155
 Недоступов Э.В., Саранча Д.А., Юрезанская Ю.С. Использование дискретных отображений в одной задаче количественной экологии. / Материалы международной междисциплинарной научной конференции «Синергетика в естественных науках». Тверской государственный университет, 2008 г. cс. 155 – 158
 Недоступов Э.В., Саранча Д.А. Моделирование популяционных циклов с помощью индивидуально ориентированной модели / Компьютеры в образовании. В. 12. Москва-Ижевск. 2005 г. с. 245
 Гусятников П.П., Недоступов Э.В., Саранча Д.А. Моделирование популяционных циклов с помощью индивидуально ориентированной модели. / Исследование операций (модели, системы, решения). М.: ВЦРАН, 2006 г. cс.51-59
 Глушков В.Н., Недоступов Э.В., Саранча Д.А., Юферова И.В. Компьютерные методы анализа математических моделей экологических систем. М.: ВЦ РАН, 2006 г. 74 c.
 Саранча Д.А., Недоступов Э.В. Индивидуально-ориентированное моделирование как один из методов синергетических исследований. / В кн.: Методология современной науки. Моделирование сложных систем. Киров: Изд-во ВятГУ, 2006 г. cc. 76-77
 Недоступов Э.В., Саранча Д.А. Управление в индивидуально ориентированных моделях популяции животных. / Третья международная конференция по проблемам управления. Тез. докладов. М. 2006 г. Т.1. c 157
 Колесников В.В., Недоступов Э.В., Саранча Д.А. Индивидуально ориентированная модель популяции сурков. / Компьютеры в образовании. В. 13 Москва-Ижевск. 2006 г. с. 216
 Недоступов Э.В., Саранча Д.А. Универсальная индивидуально-ориентированная модель популяций / Компьютеры в образовании. В. 14 Москва-Ижевск. 2007 г. с.174.
 Глушков В.Н., Недоступов Э.В., Саранча Д.А., Юферева И.В. Несколько задач количественной экологии. / Труды ИСА РАН, том 31(1) «Динамика неоднородных систем». М. 2007 г., сc. 343-351.
 Недоступов Э.В., Саранча Д.А. Анализ динамики численности популяции животных с помощью индивидуально-ориентированной модели / В.15 Москва-Ижевск. 2008 г. с. 194
 Недоступов Э.В., Саранча Д.А., Чигерев Е.Н., Юрезанская Ю.С. О некоторых свойствах одномерных унимодальных отображений / Доклады академии наук. Том: 430 Номер: 1 Год: 2010 г. cc. 23-28
 Nedostupov E.V., Sarancha D.A., Chigerev E.N., Yurezanskaya Y.S. Some properties of one-dimensional unimodal mapping / Doklady Mathematics, Том 81 № 1, 2010 г. cс.16-21
 Недоступов Э.В. Использование механизмов автоматической настройки индивидуально-ориентированной модели при анализе колебаний численности популяций животных / Компьютеры в образовании. В. 18, 2011 г.
 Недоступов Э.В., Саранча Д.А. Универсальная индивидуально-ориентированная модель. Решение задач популяционной экологии / Компьютеры в образовании. В. 19, 2012 г.
 Недоступов Э.В., Саранча Д.А. Один подход к созданию универсальной индивидуально ориентированной модели / Четвертая международная конференция по проблемам управления. Сборник трудов. М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления. 2009 г. сс. 870-883.
 Саранча Д.А., Недоступов Э.В. Использование индивидуально-ориентированных моделей для анализа колебаний численности популяций животных. / Материалы конференции «Математическое моделирование в экологии», 2009 г. сc.253-253.
 Саранча Д.А., Недоступов Э.В. Об одном способе анализа колебаний численности животных / Математическое моделирование развивающейся экономики и экологии. Тезисы докладов, Вычислительный центр им. А. А. Дородницына Российской Академии Наук, 2009 г. с.111

Вклад в индустрию 
Разработанные методы и полученные результаты были использованы в книге “Введение в теоретическую экологию", автором которой является российский учёный, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Г.С. Розенберг. Книга рекомендована для специалистов-экологов и студентов, изучающих экологию и специализирующихся в этой области.

Работы рассмотрены в монографии “О представлении и поиске научных результатов современными средствами в электронной информационно-поисковой среде” Е. И. Моисеев, А. А. Муромский, Н. П. Тучкова, Учреждение Российской академии наук, Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики.

Результаты работ были использованы в качестве материалов для диссертации "Анализ биофизических механизмов формирования колебаний численности тундровых животных с помощью набора взаимосвязанных математических моделей разной степени детализации" на соискание степени кандидата физико-математических наук Тращеев Ростислав Викторович и в качестве материалов для диссертации “Качественные и численные методы в задачах оптимального управления в моделях хищник-жертва и популяции леммингов” на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Гусятников Петр Петрович.

Ссылки 
Книга: Глушков В. Н., Недоступов Э. В., Саранча Д. А., Юферева И. В. Компьютерные методы анализа математических моделей экологических систем  [отв. ред. А.П. Абрамов] Российская акад. наук, Вычислительный центр им. А.А. Дородницына. - Москва: Вычислительный центр Российской акад. наук, 2006. - 73, [1] с. скачать

Работы использованы в качестве литературы:

 в статье "Об одном варианте индивидуально-ориентированной модели популяции леммингов"
 в монографии "Использование методов математического моделирования для анализа экологических объектов"
 в статье “A Complex Mathematical Modeling Method for Biological”
 в статье “The Method Of Imitational Modeling Of Environmental Objects”
 в статье “Interaction of simulation and analytic methods in modelling of ecological and biological objects”
 в статье “From chaos to order. Difference equations in one ecological problem”
 в монографии “Математическое и компьютерное моделирование эколого-биологических объектов”
 в монографии “Метод комплексных исследований на примере моделирования популяции леммингов”
 в статье “Combined using the imitating and analytical approaches at modeling ecological-biological systems”
 в статье “Analytic and Simulation Modeling of Plant-Animal Populations in Russian Tundra”
 в монографии “Математическое моделирование экологических сообществ”
 в статье “Комплексный метод математического моделирования биологических объектов. Моделирование тундрового сообщества”

Примечания 
Персоналии по алфавиту Математики России Сотрудники ВЦ РАН Учёные по алфавиту Родившиеся в Москве Выпускники МАТИ